El apellido Sané puede referirse a los siguientes personajes:

 Jacques-Noël Sané (1740-1831), ingeniero naval francés.
 Pierre Sané (1943-), político senegalés.
 Souleyman Sané (1961-), futbolista senegalés, (padre de Leroy Sané)
 Ludovic Sané (1987-), futbolista francés del Girondins de Burdeos.
 Leroy Sané (1996-), futbolista alemán del Bayern de Múnich.